Termenul „apostrof” se poate referi la:

Simbolul «’»;
Revista „Apostrof”.

Punctuație